Bimini har flere betydninger:
 Bimini & Cat Cay – distrikt på Bahamas
 Bimini (solsejl) – solsejl til båd